One Nite Alone... heeft betrekking op:
 One Nite Alone... (album), een muziekalbum van Prince.
 One Nite Alone... Live!, een livealbum van Prince.
 One Nite Alone..., titelnummer van beide albums.